La Druga hrvatska nogometna liga 1995-1996, conosciuta anche come 2. HNL 1995-1996, è stata la quinta edizione della Druga HNL, la prima come terza divisione del campionato di calcio croato.

Si è conclusa con la vittoria di  nel Girone Ovest,  nel Girone Nord e  nel Girone Sud, vittoria che ha valso la promozione a tutte e tre, insieme alle migliori classificate dei tre gironi per un totale di 10 promozioni.

Il format previsto per la  stagione successiva (sempre al terzo livello) è di 5 gironi di 16 squadre ciascuno.

Avvenimenti
Durante l'estate 1995, il  ha ceduto il titolo sportivo al .

Delle 52 squadre della stagione precedente, 6 sono state promosse in 1. HNL e 5 sono state retrocesse in 3. HNL
Dalla divisione inferiore sono state promosse 7 squadre, nessuna è stata retrocessa da quella superiore, portando così l'organico a 50 compagini.

Cambio denominazione
 Spačva → Spačva Otok

Girone Ovest

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL "B" 1996-1997.
      Retrocessa in 3.HNL 1996-1997.
      Esclusa dal campionato.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Lučki Radnik ritirato dal campionato dopo la 26ª giornata.

Risultati

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL "B" 1996-1997.
      Retrocessa in 3.HNL 1996-1997.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promossa in 1.HNL "B" 1996-1997.
      Retrocessa in 3.HNL 1996-1997.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Note

Voci correlate
Prva HNL 1995-1996
Treća HNL 1995-1996
Coppa di Croazia 1995-1996

Collegamenti esterni

Campionato croato di calcio
Calcio nel 1995
Calcio nel 1996